Gunthert ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles Alphonse Gunthert (1878–1918), Schweizer Architekt
 Jean Gunthert (1789–1867), Schweizer Architekt